Hypopomidae är en familj av fiskar. Hypopomidae ingår i ordningen Gymnotiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hypopomidae 20 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Hypopomidae